Varianta může být:
 obměna, drobná záměna, mírně odlišná podoba, malá odchylka
 varianta (lingvistika) – formálně odlišný, ale funkčně totožný jazykový prostředek
 varianta (fonetika) – výslovnostní odchylka fonému
 kombinatorní varianta fonému
 poziční varianta fonému
 varianta (literatura) – odchylka literárního textu od archetypu – různočtení
 výtvarná varianta – pozdější obměna originálu s drobnými odchylkami
 šachová varianta – způsob pokračování šachové hry, zejména v šachovém zahájení

Externí odkazy